International Lawn Tennis Challenge 1912 je bil enajsti turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izid

Polfinale

Challenge

1912 v športu
1912